UACh puede hacer referencia a:

La Universidad Autónoma Chapingo, en México; 
La Universidad Autónoma de Chihuahua en México; o
La Universidad Austral de Chile en Chile.